Волокское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область 
 Волокское сельское поселение — входит в Боровичский район

Тверская область 
 Волокское сельское поселение — входит в Андреапольский район
 Волокское сельское поселение — входило в Торопецкий район